Кунратице могу бити:

 Кунратице (Дјечин), насељено мјесто у округу Дјечин, Устечки крај, Чешка Република
 Кунратице (Либерец), насељено мјесто у округу Либерец, Либеречки крај, Чешка Република
 Кунратице (Праг), градска четврт Прага, Чешка Република